Scott Walker kan syfta på:

 Scott Walker (ishockeyspelare)
 Scott Walker (musiker)
 Scott Walker (politiker)